Олег Чехов: Чехов, Олег Владимирович (род. 1940) — советский и российский тренер по боксу.
 Чехов, Олег Сергеевич (1922—2003) — советский волейбольный тренер и арбитр.